Aelfric van Kent (8e eeuw), koning van Kent
 Aelfric van Abingdon (+1105), aartsbisschop van Canterbury (995-1005)
 Ælfric van Eynsham (ca. 1055-ca. 1110), Engels abt en schrijver